Mužská dvouhra Monte-Carlo Rolex Masters 2022 probíhala okolo poloviny dubna 2022. Do singlové soutěže monackého tenisového turnaje hraného na antuce Country Clubu nastoupilo padesát šest hráčů, z nichž se deset probojovalo z kvalifikace včetně tří šťastných poražených. 

První hráč světa a dvojnásobný monacký šampion Novak Djoković nastoupil v sezóně teprve do druhého turnaje, když jeho účast na australských a amerických událostech znemožnil odmítavý přístup k očkování proti covidu-19. Po volném losu jej ve druhém kole vyřadil španělský antukář Alejandro Davidovich Fokina z konce elitní světové padesátky. Oplatil mu tak dvě hladké porážky z roku 2021 a za 2.55 hodiny podruhé v kariéře porazil člena světové desítky. 

Jedenáctinásobný vítěz z Monte-Carla a bývalá světová jednička Rafael Nadal nestartoval v hlavní soutěži poprvé od roku 2004 kvůli únavové zlomenině žebra.

Vítězem se stal pátý tenista žebříčku Stefanos Tsitsipas z Řecka, jenž ve finále za 1.34 hodiny zdolal světovou šestačtyřicítku Alejandra Davidoviche Fokinu ze Španělska po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Vylepšil tak vzájemnou bilanci zápasů na 3–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Ze čtvrtého finále v sérii Masters získal druhou trofej, jíž navázal na monacký triumf z roku 2021. 23letý Řek se stal šestým tenistou v otevřené éře, kterému se podařilo v Monte-Carlu obhájit titul. Před ním tohoto výkonu dosáhli Ilie Năstase (1971–1973), Björn Borg (1979–1980), Thomas Muster (1995–1996), Juan Carlos Ferrero (2002–2003) a Rafael Nadal (2005–2012, 2016–2018). Kritický moment Tsitsipas vyřešil ve třetí sadě čtvrtfinále proti Schwartzmanovi, když šňůrou šesti gamů otočil její průběh ze stavu 0–4. 

22letý Davidovich Fokina nevyužil šanci stát se prvním nenasazeným šampionem v Monaku od Mustera v roce 1992, a rovněž prvním hráčem od kvalifikanta Alberta Portase na Hamburg Open 2001, který by získal premiérový singlový titul na okruhu ATP Tour přímo v sérii Masters. Na túře ATP Španěl odehrál první singlové finále, když tři předchozí semifinále prohrál. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 27. místo žebříčku.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022